Борис Александрович Севастьянов: Севастьянов, Борис Александрович (1923—2013) — советский и российский математик.
 Севастьянов, Борис Александрович (композитор) (род. 1983) — украинский композитор и аранжировщик.